Obsessive–compulsive disorder  – disturbo ossessivo-compulsivo
 Ordo Carmelitarum Discalceatorum  – Ordine dei carmelitani scalzi
 OCD  – casa editrice di Roma, legata all'Ordine dei carmelitani scalzi